Esistono più comuni francesi con questo nome

Nalliers – Vandea
Nalliers – Vienne